Le Guay ist der Name folgender Personen:

 Philippe Le Guay (* 1956), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Pierre Le Guay de Prémontval (1716–1764), französischer Mathematiker und Philosoph

Siehe auch:
 Guay